Nickelodeon On Sunset, ранее известный как театр Эрла Кэрролла — телестудия, которая расположена на 6230 Sunset Boulevard, Голливуд, штат Калифорния, США. С 1997 года там начали проходить съёмки телесериалов для телеканала Nickelodeon, начиная с третьего сезона сериала «Всякая всячина».

По состоянию на 2016 год, в студии были сняты 17 телесериалов, не считая рекламных мероприятий и пилотных эпизодов. «Белла и Бульдоги» является самым последним телесериалом Nickelodeon, который был снят в студии.

Краткая история 

Nickelodeon On Sunset был открыт 26 декабря 1938 года как «Театр Эрла Кэрролла».

После того, как Эрл Кэрролл и Берил Уоллес погибли в крушении самолёта «United Airlines Flight 624» в 1948 году, театр был продан. В 1953 году он стал ночным клубом «Мулен Руж», а в конце 1960-х годов стал театром «Водолей». В середине 1990-х годов Nickelodeon перенёс производство телесериала «Всякая всячина» (как и некоторые другие телесериалы) из «Nickelodeon Studios» в «Nickelodeon On Sunset». Из-за ограниченного пространства студии только несколько проектов Nickelodeon были сняты здесь одновременно. В результате, телесериалы стали сниматься не только здесь, но в и в других съёмочных комплексах Голливуда.

По состоянию на сентябрь 2017 года в студии не было съёмок новых проектов от Nickelodeon. С тех пор все вывески Nickelodeon были убраны.

Телесериалы, снятые в «Nickelodeon On Sunset» 
 Всякая всячина (с 3 сезона)
 Зоуи 101 (кастинги, некоторые эпизоды) 
 Кинан и Кел (3 и 4 сезоны)
 Шоу Аманды (2 и 3 сезоны) 
 SNICKhouse 
 Шоу Ника Кэннона
 Зона заговора
 Дрейк и Джош (1, 2 и 4 сезоны) 
 Рассекреченное руководство Неда по выживанию в школе (1 сезон) 
 Нетакая
 АйКарли (с 1 по 5 сезоны; переехал в студию «Sunset Bronson» на съёмки 6 и 7 сезонов)
 Танец на закате
 Тру Джексон (1 сезон) 
 Виктория-победительница
 Фреш Бит Бэнд
 Сэм и Кэт
 Белла и Бульдоги

Примечания

См. также 
 Nickelodeon Animation Studio
 Nickelodeon Studios

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 1938 году
Nickelodeon